Kozioł ou Koziol peut faire référence à :

Kozioł, un type de Cornemuse utilisé en Pologne

Toponymie
en Pologne
Kozioł, un village de la voïvodie de Lublin
Kozioł, un village de la voïvodie d'Opole
Kozioł, un village de la voïvodie de Podlachie

Patronyme
 Igor Kozioł (1967- ), footballeur polonais
 Joe Koziol (1967- ), footballeur américain
 Magdalena Kozioł (1981- ), judoka polonais
 Stan Koziol, (1965–2014), footballeur américain
 Viesturs Koziols (1963- ), homme d'affaires letton